Rottbach steht für:
 Rottbach (Maisach), Ortsteil der Gemeinde Maisach im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Burg Rottbach, abgegangene Burg bei Maisach im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern

Gewässer:
 Rottbach (Lippe), Name eines Abschnitts des Flusses Liese, siehe Liese (Fluss)
 Rottbach (Lech), rechter Zufluss des Lechs bei Apfeldorf im Landkreis Landsberg am Lech, Bayern, siehe Liste von Zuflüssen des Lechs#Zuflüsse des Lechs in Deutschland (mit Mündungsorten)
 Rottbach (Weiherbach), rechter Zufluss des Weiherbachs (zum Aspengraben, zur Maisach, zur Amper) bei Überacker, Gemeinde Maisach, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Rottbach (Weser), Zufluss der Weser nördlich Petershagens, siehe Petershagen#Geografische Lage

Siehe auch:
 Rotbach
 Rothbach
 Röttbach (Begriffsklärung)